Loch Garman kan syfta på följande platser:

Irland 

 Loch Garman (grevskap i Irland), Leinster, 
 Wexford (grevskapshuvudort i Irland), Leinster, Loch Garman, 

Robotskapade Irlandförgreningar